Hell Wasn't Built in a Day foi o primeiro EP lançado pela banda americana Megadeth após o seu retorno em 2004. Foi lançado apenas nos Estados Unidos.

Faixas 
"Peace Sells"
"Anarchy in the U.K."
"Hangar 18"
"Symphony of Destruction"
"Crown of Worms"
"Train of Consequences"
"Absolution"
"The Creed"
"Trust"
"Crush 'Em"

EP de 2004
Álbuns de Megadeth
Álbuns de thrash metal